Етап Кубка світу в окремих видах у Мельбурні 2020 є шостим з восьми етапів Кубка світу в окремих видах 2018-2020, на яких буде розіграно 10 олімпійських ліцензій в окремих видах (6 - у чоловіків; 4 - у жінок). Очки нараховуються за місця у топ-12.

Чоловічі результати

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання 
https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=15029#loaded  

https://gymnasticsworldcup.com.au/results 
Спортивна гімнастика
Лютий 2020
2020 в австралійському спорті